Flyckt kan avse någon av följande:

Albin Flycht (1878–1949), ingenjör
Axel Flyckt (1903–1982), kompositör, musikarrangör och musiker
Kersti Flyckt (1925–2009), konstnär
Manfred Flyckt (1893–1956), konstnär och tecknare
Marie Flyckt (född 1961), kostymör och kostymtecknare
Marie Johansson Flyckt (född 1967), journalist
Torbjörn Flygt (född 1964), författare, dramatiker, krönikör
Yngve Flyckt (1908–1959), pianolärare, författare och musikkritiker